Каваллотти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1924—1999) — кинодиректор из Аргентины.
 Каваллотти, Феличе Карло Эмануэле (1842—1898) — итальянский поэт, драматург, журналист, публицист и парламентский деятель.